Factuur
Kassabon
Bankrekening
Spaarrekening
Rekening-courant
Grootboekrekening
Rekening (boekhouden)

Zie ook 
Rekeningschema (boekhouden)
Leverancierskrediet (een openstaande rekening)